Dwingeloo steht für:
 Dwingeloo, Dorf in der Gemeinde Westerveld, Provinz Drenthe, Niederlande
 Dwingeloo-Radioteleskop, Radioteleskop in Dwingelo, Westerwald, Niederlande
 Dwingeloo 1, Balkenspiralgalaxie
 Dwingeloo 2, irreguläre Zwerggalaxie

Siehe auch:
 Dwingelo